Solbergatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Solbergatjärnen, Värmland, sjö i Degerfors kommun, 
Solbergatjärnen, Dalarna, sjö i Leksands kommun,  (7,09 ha)

Se även
Norra Solbergstjärn, sjö i Hagfors kommun, 
Södra Solbergstjärn, sjö i Hagfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn